HMS „Warrior” – nazwa noszona przez cztery okręty brytyjskiej Royal Navy. Słowo warrior znaczy „wojownik”:

 Pierwszy „Warrior” był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1781 i zniszczonym w 1857.
 Drugi „Warrior” był fregatą pancerną zwodowaną w 1860, obecnie pełni funkcję okrętu muzeum.
 Trzeci „Warrior” był krążownikiem pancernym typu Duke of Edinburgh zwodowanym w 1905 i zatopionym w 1916.
 Czwarty „Warrior” był lotniskowcem typu Colossus zwodowanym w 1944, użyczonym Royal Canadian Navy w latach 1946–1948, sprzedanym w 1958 do Argentyny jako ARA "Independencia" i zezłomowanym w 1971.

Warrior